Думай! Думай! (англ. Think!) — науково-фантастичне оповідання Айзека Азімова, опубліковане в 1977 році.
 Думай і багатій (англ. The Think and Grow Rich Action Pack) — нехудожня книга Наполеона Гілла, успішного лектора, автора та бізнес-консультанта.
 Думай Леонід Бенціонович (нар. 19 жовтня 1923, Одеса) — радянський спеціаліст по механізації виноградарства.
 Думай як фрік (книга) (англ. Think Like a Freak: The Authors of Freakonomics Offer to Retrain Your Brain) — третя книга авторів Стівена Левітта і Стефана Дабнера.